Rio Negro (Amazones), afluent del riu Amazones. Neix a Colòmbia, on se'l coneix com a Riu Guainía.
 Río Negro (Uruguai), riu d'Uruguai, afluent del riu Uruguai.
 Río Negro (Argentina), riu que desemboca a la mar Argentina.
 Departament de Río Negro, departament de l'Uruguai amb capital a Fray Bentos.
 Província de Río Negro, província de l'Argentina al sud del país, a la regió de la Patagònia.